Shred:
 en musique, shred : une technique de jeu à la guitare
 en informatique, shred : commande unix pour effacer définitivement le contenu d'un fichier
 acronyme pour Spam Harassment Reduction via Economic Disincentives, voir  SHRED

Articles connexes 
 Shredder (homonymie)